Ligonier puede hacer referencia a:

Ligonier, una ciudad de Indiana, Estados Unidos;
Ligonier, un borough en Pensilvania, Estados Unidos;
Municipio de Ligonier, en Pensilvania, Estados Unidos.